Ва́нинский ИТЛ (Ва́нинский транзи́тно-пересы́льный ла́герь) — подразделение, действовавшее в системе исправительно-трудовых учреждений СССР.

История 
Ванинский ИТЛ был создан в 1952 году. Управление Ванинского ИТЛ располагалось в посёлке Ванино, Хабаровский край. В оперативном командовании он подчинялся Управлению лагерей и колоний Управления внутренних дел (УИТЛК УВД) Хабаровского края.

Максимальное единовременное количество заключённых могло составлять около 15 000 человек.

Ванинский ИТЛ был закрыт в 1954 году, а его подразделения вошли в состав Ульминского исправительно-трудового лагеря.

Производство 

Ванинский ИТЛ являлся перевалочной базой при транспортировке заключённых в другие лагеря Дальстрой, основным видом производственной деятельности заключённых были подсобные работы.

См. также 
 Ванинлаг
 Лагеря ОГПУ-НКВД-МВД

Ссылки 
 Ванинский ИТЛ 

Лагеря ГУЛАГа
1952 год в Хабаровском крае
Появились в 1952 году в России
Исчезли в 1954 году